Большая Романовка — название населённых пунктов в России:

 Большая Романовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Большая Романовка — село в Кошкинском районе Самарской области.
 Большая Романовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Большеромановка
 Романовка
 Малая Романовка